ФКД — аббревиатура, может означать:

 Фармацевтика и клиническая диагностика — фармацевтика и клиническая диагностика;
 Фазокорелляционная диаграмма — нефтедобыча;
 Фокальная корковая дисплазия — неврология;
 ФКД консалт — агентство по подбору специального, в том числе банковского персонала.
 ФКД Добровольск — Футбольный Клуб Добровольск;
 ФКД — семейство советских фотоаппаратов.
 ФКД — фиксированный комплекс действий — часть инстинктивного поведения животных.